Ян Лема́ньский (, 7 июля 1866, с. Глазево Плоцкой губернии Российской империи — 11 ноября 1933, Варшава) — польский поэт, прозаик, сатирик, сказочник периода Молодой Польши.

Биография 

Закончив плоцкую гимназию, изучал право в Варшавском университете.

С 1894 г. небольшие произведения Леманьского стали публиковаться на страницах газет и журналов. Был связан с журналом модернистов Chimera, в 1901—1907 г. входил в состав его редакции.

В межвоенный период отошел от литературной деятельности, работал чиновником в Министерстве внутренних дел Польши, затем киноцензором.

Творчество 
Автор пользовавшихся успехом поэтических сборников, оригинальных лирико-символических сказок, содержавших элементы явно выраженных насмешек и иронические размышления о человеческой природе, в сочетании с острой сатирой на буржуазный утилитаризм, фантастических произведений:
 Bajki (1902)
 Proza ironiczna (1904)
 Colloquia albo Rozmowy (1905)
 Nowenna czyli Dziewiecdziesiat dziewiec dytyrambow o szczesciu (1906)
 Prawo własności (1909)
 Baśń o prawdzie (1910)
 Noc i Dzień (1910)
 Kamień filozoficzny (1911)
 Zwierzyniec (1912)
 Bajki o zwierzętach (1916)
 W kraju słońca (1919)
 Toast (1923)
 Ofiara królewny (1906) — сатирико-фантастическая повесть
 сатирическая поэма Księga rodzaju (1911)
 Антология Satyra polska (1914)
 Murzyn z załogi Narcyza: opowiadanie o kasztelu (в соавт. 1928) и др.

Занимался переводами. Использовал псевдонимы Ян Лем, Ян Леман''.

Ссылки 
 JAN LEMAŃSKI 

Польские поэты
Польские писатели
Писатели Польши
Поэты Польши
Сказочники
Родившиеся в Плоцкой губернии
Умершие в Варшаве
Выпускники Варшавского университета
Сатирики Польши
Выпускники Плоцкой гимназии